Rotation Leipzig steht für:

 SC Rotation Leipzig, Sportclub aus Leipzig, Sachsen
 SG Rotation Leipzig, Sportverein aus Leipzig, Sachsen